Морозова Олена Савічна (нар. 1973) — радянська і російська актриса, лауреат Молодіжної премії «Тріумф» (2002), театральної премії «Чайка» (2005).
 Ронжина-Морозова Олена Іванівна (нар. 1970, Дніпропетровськ) — українська веслувальниця, срібна призерка Олімпійських ігор.